W wysokiej trawie (powieść)
 W wysokiej trawie (film)